Garethjonesia är ett släkte av svampar. Garethjonesia ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Garethjonesia